Бэгби, Ларри (1974) - американский киноактёр
 Бэгби, Артур Пендлтон (1794 - 1858) - американский государственнй деятель